Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2011/12 war ein Karambolageturnier in der Disziplin Dreiband und fand vom 11. bis 13. November in Bad Wildungen statt.

Modus 
Die Teilnehmer wurden in acht Gruppen (A–H) zu je drei Spielern aufgeteilt. Es wurde im Round Robin-Modus „Best of 3“ auf 15 Punkte gespielt. Die jeweiligen Gruppenersten kamen ins Viertelfinale der Endrunde. Dort wurde dann  „Best of 5“ auf 15 Punkte im K.-o.-System gespielt. Es standen vier Matchbillard zur Verfügung an denen gleichzeitig gespielt wurde. Nachstöße waren während des gesamten Turniers zulässig.

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppe A/B

Gruppe C/D

Gruppe E/F

Gruppe G/H

Finalrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2011
Karambolageveranstaltung 2011
Billardturnier in Bad Wildungen